Jan Boelens (maire), Nederlands maire (burgemeester)
 Jan Boelens (atleet), Nederlands atleet
 Jan Boelens (schrijver) (1928-2011), Nederlands (toneel)schrijver
 Jan Boelens (voetballer), voetballer bij o.m. Veendam